Азиатский клубный чемпионат сезона 1990/1991 — юбилейный десятый розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Победителем турнира стал иранский клуб «Эстегляль», ставший первым двукратным обладателем кубка (впервые в 1970 году). В финале он обыграл победителя предыдущего розыгрыша — китайский «Ляонин».

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1 

Матчи проходили в Багдаде, Ирак.

Группа 2

Группа 3 
Матчи в группе должны были пройти в рамках Кубка Персидского залива, но турнир был отменён из-за сложной политической обстановки.

Группа 4 

Матчи проходили в Кветте, Пакистан.

Группа 5 

Матчи проходили в Дакке, Бангладеш.

Группа 6 

Матчи проходили в Сингапуре в ходе клубного чемпионата АСЕАН.

Группа 7 

Матчи проходили в Пхеньяне, КНДР.

Финальный раунд 
В группе А должен был выступить иракский «Аль-Рашид», снявшийся с турнира из-за военных действий. Его должен был заменить иорданский «Аль-Рамта», однако клуб дисквалифицировали за неуплату вступительного взноса.
Все матчи финального турнира состоялись в Дакке, Бангладеш.

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1990/91
Футбол в Азии в 1990 году
Футбол в Азии в 1991 году